CSS, henviser til forskellige artikler:
 CSS (band) – popband
 Center for Sundhed og Samfund – En del af Københavns Universitet beliggende på det tidligere Kommunehospital.
 Cascading Style Sheets – Kodesprog til styring og formatering af layout på hjemmesider.
 Counter Strike Source – First-person shooter spil.
 CSS (missil) – CSS er en NATO-kode for kinesisk jord til jord missil.
 Copenhagen Suborbitals Support (CSS) – den officielle støtteforening for Copenhagen Suborbitals.
 Caribbean SuperStation – radiostation der sender fra Trinidad til bl.a. Barbados, St. Lucia, St. Kitts og Antigua